Глитч — кратковременный сбой в системе.

Глитч () может иметь и другие значения:
 Глитч в астрономии — сбой периода вращения (излучения) пульсара.
 Глитч в радиотехнике — импульсная помеха.
 Глитч — жанр электронной музыки, ставшей популярной в конце 1990-x, в связи с увеличенным использованием DSP.
 Glitch — многопользовательская онлайн-игра от студии Tiny Speck.